Wingspan est un magazine mensuel.
 Wingspan est un jeu de société.
 Wingspan: Hits and History est une compilation de chansons des Wings et de Paul McCartney.
  est un documentaire sur la carrière de Paul McCartney à l'époque des Wings